Камаленьо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 161,8 км². Население — 1050 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Camaleño
 Camaleño en Cantabria Joven
 Camaleño en Cantabria 102 municipios
 Camaleño en Turismo de Cantabria

Муниципалитеты Кантабрии